Zwickau-Lengenfeld-Falkensteiner Eisenbahn bezeichnet:

 eine frühere Eisenbahngesellschaft, siehe Zwickau-Lengenfeld-Falkensteiner Eisenbahn-Gesellschaft
 deren Strecke zwischen Zwickau und Falkenstein/Vogtl., siehe Bahnstrecke Zwickau–Falkenstein